Caleta de Hornos, puede referirse a:

 Caleta Hornos (Argentina), es un pequeño cuerpo de agua ubicado en la bahía Gil, en la costa norte del Golfo San Jorge, Argentina
 Caleta Hornos (Chile), localidad chilena de la comuna de La Higuera.